Smith è uno tra i cognomi più diffusi nei Paesi anglosassoni.

Geografia 
 Contea di Smith, in Kansas (Stati Uniti)
 Contea di Smith, in Mississippi (Stati Uniti)
 Contea di Smith, in Tennessee (Stati Uniti)
 Contea di Smith, Texas (Stati Uniti)
 Fort Smith, località dell'Arkansas (Stati Uniti)
 Fort Smith, regione dei Territori del Nord-Ovest (Canada)
 Isole Smith, gruppo di isole dell'Antartide
 Smith Valley, località del Nevada (Stati Uniti)
 Smith , fiume del Canada

Persone

Personaggi immaginari 
 Erwin Smith, personaggio del manga L'attacco dei giganti
 Francine Smith, personaggio di American Dad!
 Hayley Smith, personaggio di American Dad!
 Hepzibah Smith, personaggio della saga Harry Potter
 Jefferson Smith, personaggio di Mr. Smith va a Washington
 Libby Smith, personaggio della serie televisiva Lost
 Stan Smith, personaggio di American Dad!
 Steve Smith, personaggio di American Dad!
 Tabitha Smith, personaggio della serie di fumetti X-Force
 Winston Smith, protagonista del romanzo 1984
 Zacharias Smith, personaggio della saga Harry Potter
 Kuroko Smith, personaggio del manga Monster Musume
 Agente Smith, personaggio della trilogia di Matrix

Cinema e televisione 
 Smith – film del 1917 diretto da Maurice Elvey
 Mr. Smith va a Washington – film (1939)
 Smith – cortometraggio del 1939 diretto da Michael Powell
 La Primula Smith, film (1941)
 Il signore e la signora Smith, film (1941)
 La tentazione del signor Smith, film (1958)
 Whispering Smith, serie televisiva (1961)
 La famiglia Smith, serie televisiva (1971-72)
 Che fine ha fatto Harold Smith?, film (1999)
 Mr. & Mrs. Smith, film (2005)
 Smith – cortometraggio del 2009 diretto da Carly Bowie, Mark Jackson

Musica 
 Smith – gruppo musicale statunitense
 Smith – secondo album in studio del trio jazz rock/Canterbury The Winstons

Altro 
 3351 Smith, asteroide della Fascia principale
 Anticorpi anti-Smith, autoanticorpi associati a malattie autoimmuni
 Carta di Smith, diagramma di ingegneria elettrica ed elettronica
 Casa Smith, abitazione realizzata da Richard Meier nel Connecticut (Stati Uniti)
 Classe Robert H. Smith, sottoclasse di navi da guerra statunitensi
 Nube di Smith, nube interstellare di idrogeno
 Numero di Smith, numero intero positivo non primo
 Papiro Edwin Smith, il più antico trattato di medicina
 Premio Smith, premio di fisica e matematica
 Progetto Winston Smith, progetto informatico per la difesa dei diritti digitali e della privacy
 Smith Tower, grattacielo di Seattle (Stati Uniti)
 Stan Smith, modello di scarpa da tennis dell'Adidas
 Un certo Smith, romanzo giallo di Ruth Rendell
 USS Robert Smith, cacciatorpediniere statunitense

Denominazioni derivanti da dediche 
 Australothyris smithi, rettile estinto
 Spatula smithii, uccello della famiglia degli Anatidae
 Smithite, solfuro

Pagine correlate 
 Smiths (disambigua)
 Smyth

Altri progetti